Jali bezeichnet:
 Griot, Gesangstradition in Westafrika
 Jali (Berg), Berg nahe der Hauptstadt Kigali, Ruanda
 Jali (Architektur), fein gearbeitetes Stein- oder Holzgitter in der indischen Architektur
 Jali (Gambia), Ortschaft im westafrikanischen Staat Gambia
 Jali Bolong, Nebenfluss des Nganingkoi Bolong in Gambia
 Mokri Jali, Nebenfluss des Wowtscha in der Ukraine

Jali ist der Familienname folgender Personen:
 Andile Jali (* 1990), südafrikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Yali